Флаг муниципального образования «Сельское поселение Ма́монтовское» Ногинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 января 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2866.

Описание флага 
«Флаг сельского поселения Мамонтовское представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее по краям голубые вертикальные полосы (в 1/5 длины полотнища каждая) в середине которых по белой восьмиконечной звезде; на жёлтой части в середине — голубая стрела, продетая снизу в красный сквозной ромб».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба сельского поселения Мамонтовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Сельское поселение Мамонтовское расположено к северу от районного центра Ногинска на берегах рек Шерна, Дубенка, Загрёбка — символически представленных на флаге голубым цветом.

Когда-то здесь проходил Стромынский тракт и ныне являющийся важной транспортной магистралью, что на флаге отражено жёлтой частью полотнища с помещённой на ней стрелой.

Символика стрелы многозначна:

— это и целеустремлённость, движение вперёд;

— и неотвратимость наказания за зло, причинённое людям;

— и энергия, целенаправленный порядок и преодоление пространства.

На флаге поселения Мамонтовское стрела символически отражает расположенный в поселении гарнизон воинских подразделений противокосмической обороны России. Лазурный цвет стрелы соответствует традиционным цветам форменного обмундирования авиационных и космических войск.

Звёзды — символ космоса, духовности, бесконечности, вечного счастья, путеводности.

Расположение поселения в Ногинском (бывшем Богородском) районе символически показано ромбом, напоминающим веретено из герба Богородска.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Примечания